Hardball peut faire référence à :
 Hardball, film américain de Brian Robbins sorti en 2001.
 Hardball, connue en français sous le titre Duo d'enfer, série télévisée diffusée de 1989 à 1990 sur le réseau NBC.
 Hardball with Chris Matthews, émission d'information américaine créée en 1994, diffusée sur MSNBC et animée par Chris Matthews.
 HardBall!, série de jeux vidéo de baseball éditée par Accolade entre 1985 et 1999, dont :
 HardBall II, deuxième opus de la série sorti en 1989.
 Hardball, serie australienne de Matt Zeremes sorti en 2019 et 2021.

Homonymie de titre